Альфа Этники 1993/1994 годов () — 58-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1993/1994
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1993 году
Спорт в Греции в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994